Den nederländska Eredivisie 2002/2003 spelades av 18 lag. PSV Eindhoven vann ligan.

Tabell

Kvalspel

Grupp A

Grupp B

2002/2003
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002 i Nederländerna
2003 i Nederländerna